

Autres

Toponymie 

 Maio, île au Cap-Vert
 Maio, municipalité du Cap-Vert
 Maio, île de Guinée-Bissau

Patronymie 

 
 Luigi Di Maio, homme politique italien
 Sebastian De Maio